Rubén Plaza ist der Name folgender Personen:

* Rubén Plaza (Fußballspieler) (1959–2012), uruguayischer Fußballspieler
 Rubén Plaza (Radsportler) (* 1980), spanischer Radrennfahrer